Puchar Liechtensteinu 2021/2022 – 77. edycja rozgrywek, mających na celu wyłonienie zdobywcy pucharu Liechtensteinu, który uzyska tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy 2022/2023.

Trofeum obronił .

Zasady 
W Pucharze Liechtensteinu wzięło udział 16 zarejestrowanych zespołów. Cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły kraju (FC Vaduz, USV Eschen/Mauren, FC Balzers oraz FC Ruggell), tzn. występujące najwyżej rozpoczęły rywalizację od ćwierćfinałów, będąc rozstawionymi, pozostałe rywalizowały, w zależności od klasyfikacji, od pierwszej lub drugiej rundy eliminacyjnej. Wszystkie pojedynki w ramach turnieju rozgrywane były metodą pucharową bez rewanżów – zwycięzca przechodził do kolejnej rundy, przegrany odpadał z dalszej rywalizacji. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry zarządzana była dogrywka (2 × 15 minut), a w razie dalszego braku rozstrzygnięcia decydowała seria rzutów karnych. Gospodarzami meczów do półfinałów były drużyny z niższych lig. Zwycięzca pucharu otrzymał, jako jedyny zespół z Liechtensteinu, prawo do udziału w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy 2022/2023.

Uczestnicy

Terminarz

Rozgrywki

I runda eliminacyjna 

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 28 września 2022

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 29 września 2022

|}

II runda eliminacyjna 

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 29 października 2022

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 2 listopada 2022

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 3 listopada 2022

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 10 listopada 2022

|}

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Liechtensteiner Fußballverband 
 Soccerway

Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2022 w Europie